Pierre Lejeune peut désigner :
 Pierre Lejeune (), maître écrivain français ;
 Pierre Lejeune de Bellecour (1742-1812), homme politique français ;
 Pierre Lejeune (1762-1813), militaire français ;
 Pierre Lejeune (1905-19?), général français.